Il singolare del torneo di tennis Sporting Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Martin Verkerk che ha battuto in finale Vadim Kucenko 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Luis Horna (primo turno)
 Alex Kim (quarti di finale)
 Juan Antonio Marín (secondo turno)
 Martin Verkerk (Campione)

 Renzo Furlan (primo turno)
 David Ferrer (semifinali)
 Vadim Kucenko (finale)
 Denis Golovanov (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sporting Challenger 2002